

Letteratura 
  La figlia della luna (Moonchild) – romanzo di Aleister Crowley del 1917

Cinema 
Moonchild, il figlio della luna (Moonchild) – film del 1972 diretto da Alan Gadney
Moon Child – film del 2003 diretto da Takahisa Zeze

Musica 
 Moonchild – brano dei King Crimson tratto dall'album In the Court of the Crimson King del 1969
 Moonchild – brano di Rory Gallagher tratto dall'album Calling Card del 1976
 Moonchild – album dei Celtus del 1997
 Moonchild – album di Charlene Soraia del 2011
Moonchild – brano di RM tratto dall'album Mono del 2018